Муниципалитет (, от  — самоуправляющаяся община) —
 в некоторых языках термин для обозначения органа местного самоуправления (МСУ), к понятию «муниципалитет» относят органы городской и районной администрации (местные органы исполнительной власти);
 также, в некоторых языках соответствующее слово (например, ) является основным словом для обозначения административных единиц местного уровня (города, района, посёлка, деревни) и, в частности, для перевода слов «коммуна» и «община».

В некоторых государствах муниципалитет является единой административной единицей определённого уровня (обычно 2-го или 3-го), независимо от наличия и количества в нём городов. Во многих из таких государств муниципалитет — наименьшая административная единица, управляемая выборными органами. В таком случае понятие муниципалитет является синонимом понятий община, коммуна и волость и используется в русском языке, лишь если в оригинальном языке используется аналогичное слово.

В Российской империи городская дума или управа являлась аналогом муниципалитета в Западной Европе.

В России применяется термин муниципальное образование, что используется как общее слово для тех административных единиц, отличных от субъектов федерации (то есть 2-го или 3-го уровней), в которых существует местное самоуправление. В некоторых случаях (например, в Ярославле), муниципалитетом называется городской парламент.

В Соединенных Штатах под «муниципалитетом» обычно понимают город, поселок, деревню или другое местное самоуправление, образованное муниципальной хартией штата как «муниципальная корпорация» (municipal corporation). В контексте законодательства штата, некоторые кодексы штатов США определяют «муниципалитет» более широко, от самого штата до любых политических подразделений, на которые распространяется юрисдикция над территорией, которая может включать несколько населенных пунктов и населенных мест.

См. также 
 Муниципий
 Немуниципальная территория
 Европейская хартия местного самоуправления
 Муниципальное образование
 Совет при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления

Примечания

Ссылки 

 
 

Государство
Право
Самоуправление

Административные единицы